Zhu – cognome cinese 
Lin Zhu – tennista cinese 
Zhu – fiume cinese
Zhu – musicista statunitense
Zhú – etnonimo che nella letteratura buddhista cinese indica quei monaci indiani giunti in Cina per scopi missionari